Südtirollied ist der teilweise informelle Titel mehrerer Lieder:

 Südtirol – Du mein schönes Heimatland der Kastelruther Spatzen
 Ich zeige dir das Land von Rudy Giovannini
 Südtirol Lied der Geschwister Niederbacher
 Südtiroler Trutzlied, heimliche Hymne des Befreiungsausschusses Südtirol
 Bozner Bergsteigerlied von Karl Felderer